Ramessés VI foi o quinto faraó da XX dinastia egípcia que governou entre cerca de 1142 e 1135 a.C. O seu prenome foi Nebmaet-rá o que significa "Rá é senhor de Maat".

Era filho de Ramessés III e tio do seu antecessor, Ramessés V, que teria afastado do poder e, segundo alguns egiptólogos, mantido em cativeiro. A sua hostilidade para com este também se manifestou no facto de ter usurpado o seu túmulo, localizado no Vale dos Reis (KV 9), que mandaria alargar.

Como forma de legitimar o seu poder fez questão de inscrever o seu nome na lista de filhos de Ramessés III que estava gravada no templo funerário de Medinet Habu.

Ramessés é o último soberano da época do Império Novo cujo nome se encontra atestado no Sinai, onde os egípcios se dirigiam para explorar as pedras preciosas. Durante o seu reinado, a Núbia permaneceu sobre controlo egípcio. Conhecem-se estátuas suas em locais como Bubástis, Tânis, Copto e Carnaque, para além da própria Núbia.

Foi casado com Nubkhesed. A sua filha, Ísis, exerceu funções como adoradora divina de Amom.

Titulatura

Bibliografia 
GRIMAL, Nicholas - History of Ancient Egypt. Blackwell Publishing, 1994. ISBN 0631193960.

Faraós da XX dinastia egípcia